Semiothisa liturata är en fjärilsart som beskrevs av Carl Alexander Clerck 1759. Semiothisa liturata ingår i släktet Semiothisa och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Mätare
liturata